Novauniensi – abitanti di Nova União (Minas Gerais)
Novauniensi – abitanti di Nova União (Rondônia)